AFQ steht für:
 Afloqualon, Sedativum und zentrales Muskelrelaxans
 American Financial Group (NYSE:AFQ), US-amerikanisches Finanzunternehmen
 Alba Servizi Aerotrasporti (ICAO-Code), ehemalige italienische Fluggesellschaft

AFQ1 steht für:
 Metabolit von Aflatoxinen

Siehe auch:
 Afqa-Grotte

Abkürzung